Schalom oder Shalom steht für:

 Schalom (Hebräisch), zentraler Begriff im Judentum und Grußformel („Friede, Heil“)
 Schalom (Name), ein Familienname und Vorname – zu Namensträgern siehe dort
 Schalom (Radiosendung), eine Kultursendung des Bayerischen Rundfunks
 Shalom (Automarke), brasilianische Automarke
 eine akrobatische Tanzfigur, siehe Akrobatik (Rock ’n’ Roll)

Siehe auch:
 Salam (Begriffsklärung)
 Schalom-Haus Schönebeck
 Shalom-Preis